Центральный округ Турку (, ) — территориальная единица города Турку, включающая в себя 19 районов города в его центральной части, расположенных вдоль побережья реки Аурайоки.

Центральный округ граничит со всеми остальными округами города Турку, за исключением округа Маариа-Пааттинен.

Численность населения округа является самой большой и составляла 51 471 человек (2004) из которых пользовались финским языком как родным — 88,96 %, шведским языком — 8,49 %, другим языком — 2,55 %. В возрасте моложе 15 лет числилось 7,70 %, а старше 65 лет — 20,19 %

Районы 
В состав центрального округа входит самое большее число районов города — 19 (из них 3 района частично входят в состав других округов).

См. также 
 Территориальное деление Турку

Примечания 

Ц